Til
Badding, bepaalde houten balk